Crescent steht für:

 eine halbmondförmige städtebauliche Anordnung, siehe Crescent (Städtebau)

Crescent heißen folgende geographische Objekte:

Verwaltungseinheiten:
 Crescent Township (Illinois)
 Crescent Township (Iowa)
 Crescent Township (Oklahoma)
 Crescent Township (Pennsylvania)
 Crescent (Town, Oneida County), Wisconsin, Vereinigten Staaten

Orte:
 Crescent (Colorado) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Georgia) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Idaho) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Illinois) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Iowa) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Louisiana) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Missouri) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (New York) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (North Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Ohio) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Oklahoma) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Oregon) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (South Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Tennessee) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Utah) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Washington) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (West Virginia) in den Vereinigten Staaten
 Crescent (Ort in Wisconsin), im Chippewa County. Vereinigten Staaten

Baulichkeiten:
 Crescent Theatre, in Borough of Sussex, New Jersey
 Crescent School (Meeker), in Meeker, Oklahoma
 Crescent Elementary School, in Sandy, Utah
 Crescent Mill, in Fall River, Massachusetts
 Crescent Farm, in Canton, Georgia
 Crescent Bathhouse, in Lake Elsinore, Kalifornien
 Crescent Plantation, in Tallulah, Louisiana
 Crescent Apartments, in Atlanta, Georgia
 The Crescent, in Valdosta, Georgia

Fahrzeugen: 
 Crescent (Fahrräder), schwedischer Hersteller von Fahrrädern
 Crescent (Fahrradmarke), ehemalige US-amerikanische Fahrradmarke
 Crescent, Fahrradmodell der früheren britischen Rudge-Werke
 Crescent (Zug), Zug von AMTRAK
 Crescent Automobile & Supply Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905)
 Crescent Motor Car Company (Michigan), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1908)
 Crescent Motor Car Company (Missouri), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 Crescent Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1912–1915)
 The Crescent Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller (1908–1916)

sowie:
 Crescent Bay, Bucht der Herzog-von-York-Insel vor der Pennell-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Crescent-Gletscher (Alaska), Gletscher in Alaska, Vereinigte Staaten
 Crescent-Gletscher (Antarktika), Gletscher Viktorialand, Antarktika
 Crescent-Gruppe, Inselgruppe in China
 Crescent Island, diverse Inseln
 Lake Crescent, ein See im US-Bundesstaat Washington
 Lake Crescent (Tasmanien), ein See im australischen Bundesstaat Tasmanien
 Crescent Lake, mehrere Seen in den USA, in Neuseeland und Antarktika
 Crescent Laundry, Ort in Tyler, Texas
 Crescent (Meteorit), ein 1936 im Logan County (Oklahoma) niedergegangener Steinmeteorit (Kohliger Chondrit CM2)
 Crescent Scarp, Kliff im Palmerland, Antarktika
 Crescent Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika

Crescent ist außerdem der Name von:
 Crescent (Radsportteam), Radsportteam 
 Crescent (Album), Jazzalbum von John Coltrane
 La Crescent, Ort in Minnesota, Vereinigte Staaten